Petrosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petrosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,62, long 28,55), 
 Petrosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,58, long 28,55), 
 Petrosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,16), 
 Petrosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Petrosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar